NASCAR Rumble — компьютерная игра в жанре автосимулятора. Игра создавалась для PS1. Релиз игры состоялся в 2000-м году.

Геймплей 
В игре есть 4 режима.

Одиночная гонка 
Обычная гонка с участием 6 пилотов.

Разборки 
В гонке 2 участника, включая игрока.

На время 
Гонка в 4 круга. Игрок пытается установить рекорд, проехав круг за как можно более короткое время.

Чемпионат 
Несколько гонок с участием 6 пилотов на различных трассах. Выигрывая чемпионат, можно открыть новые автомобили и трассы.

В игре доступны различные бонусы (усиления), которые может использовать каждый участник гонки. Бонусы можно отключить в настройках. Список бонусов:
 Нитро. Увеличивает максимальную скорость на 20 миль в час.
 Bold tires. Улучшает управляемость.
 Масляное пятно. Уменьшает управляемость тому, кто на него наедет.
 Плохой газ. Снижается скорость.
 Джокер. Случайным образом активирует один из предыдущих четырёх бонусов.
 Торнадо. Появляется торнадо, который разбрасывает идущие впереди автомобили.
 Шторм. Над машиной водителя, который едет перед Вами, образуется грозовое облако. Это облако уменьшает видимость.
 Большой грохот. В передней части автомобиля появляется красный бампер. При столкновении с этим бампером машины соперников отскакивают.
 Непобедимый. Плохие бонусы на Вас не действуют.
 Заморозка. Замораживает гонщика, который едет перед Вами.

Отзывы и критика 
Игра получила, в основном, положительные отзывы.

Примечания

Ссылки 
 NASCAR Rumble на сайте IGN.com
 NASCAR Rumble на сайте GameSpot.com
 NASCAR Rumble на сайте 1UP.com
 NASCAR Rumble на сайте Neoseeker.com
 NASCAR Rumble на сайте Giant Bomb.com

Компьютерные игры 2000 года
Игры NASCAR
Игры только для PlayStation